Il singolare  del Barcelona Open Banc Sabadell 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il due volte detentore del titolo era Rafael Nadal, che si è riconfermato battendo in finale Nicolás Almagro per 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  David Ferrer (secondo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Nicolás Almagro (finale)
  Milos Raonic (semifinale)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Juan Mónaco (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (semifinale)

  Jerzy Janowicz (secondo turno)
  Jérémy Chardy (terzo turno)
  Martin Kližan (terzo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Benoît Paire (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Marcel Granollers (terzo turno)
  Thomaz Bellucci (quarti di finale, ritiro)

Wildcard

  Roberto Carballes-Baena (primo turno)
  Pablo Carreño (secondo turno)

  Gerard Granollers-Pujol (primo turno)
  Albert Montañés (secondo turno)

Qualificati 

  Ernests Gulbis (terzo turno)
  Dmitrij Tursunov (terzo turno)
  Jan Hájek (primo turno)

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Marc López (primo turno)
<li>  Guillermo Olaso (secondo turno)

Lucky Loser 
  Jan-Lennard Struff (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2013
ATP World Tour 2013